Monchi ist der Spitzname folgender Personen:
 Ramón Rodríguez Verdejo (* 1968), spanischer Fußballtorhüter
 Jan Gorkow (* 1987), deutscher Sänger, Mitglied der Band Feine Sahne Fischfilet

Monchi ist ein Namensteil folgender Personen:
 Davoud Monchi-Zadeh (1914–1989), Iranist und Gründer der SUMKA-Partei
 Ebrahim Monchi-Zadeh (1879–1918), iranischer Revolutionär und Konstitutionalist

Siehe auch:
 Monchhichi, affenähnliche Puppen